Públio Calvísio Rusão (cônsul em 53) — cônsul romano em 53
 Públio Calvísio Rusão (cônsul em 79) — cônsul romano em 79 e filho do anterior

 Públio Calvísio Tulo Rusão — cônsul romano em 109, filho do cônsul em 79 e avô do imperador Marco Aurélio

 
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história